Józef Rajmund Paschalis Ferrer Botella (1894-1936) – hiszpański błogosławiony Kościoła katolickiego.
 Maria Pilar Jordá Botella (1905-1936) – błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Ana Botella (1941-1970) – meksykański skoczek do wody.
 Ana Botella (1954-) – hiszpańska polityk z ramienia Partii Ludowej.
 Félix Mantilla Botella (1974-) – tenisista hiszpański.